

Patronyme 

 Ignaz Schnitzer (1839-1921), librettiste, journaliste et écrivain autrichien ;
 Luda Schnitzer (1913-2002), écrivain français ;
 Werner Schnitzer (né en 1942), acteur allemand.

Autres 
 Schnitzer Bräu est une brasserie allemande.
 Schnitzer Motorsport est une écurie de course automobile allemande.